Barlaam ist der Name

 eines byzantinischen Gelehrten und Klerikers, siehe Barlaam von Kalabrien
 eines christlichen Heiligen, siehe Barlaam und Josaphat
 des italienischen Para-Schwimmers Simone Barlaam
 eines ehemaligen georgischen Klosters auf dem Berg Keldağ in der Türkei

Siehe auch
 Varlaam